Софі́ївська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Софіївська вулиця — вулиця в місті Андрушівка.
 Софіївська вулиця — вулиця в смт Бабаї.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Баранівка.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Барвінкове.
 Софіївська вулиця — вулиця в смт Баришівка.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Бердянськ.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Білгород-Дністровський.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Васильків.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Вільнянськ.
 Софіївська вулиця — вулиця в смт Ворзель.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Гайсин.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Ізмаїл.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Софіївська вулиця — вулиця в смт Кожанка.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Козятин.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Костянтинівка.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Кременчук
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Лиман.
 Софіївська вулиця — вулиця в смт Любашівка.
 Софіївська вулиця — вулиця в смт Межова.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Нікополь.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Новий Буг.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Новомиргород.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Одеса
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Олександрія.
 Софіївська вулиця — вулиця в смт Покровське.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Софіївська вулиця — вулиця в смт Ріпки.
 Софіївська вулиця — вулиця в смт Свеса.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Світловодськ.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Скадовськ.
 Софіївська вулиця — вулиця в смт Скороходове.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Сміла.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Тараща.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Умань.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Софіївська вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Див. також 
 Старософіївська вулиця — вулиця в смт Клавдієво-Тарасове.
 Велика Софіївська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Новософіївська вулиця — вулиця в місті Умань.

Вулиці в Україні